Jan Musch ist der Name folgender Personen:

* Jan Musch (Schauspieler) (1875–1960), niederländischer Schauspieler
 Jan Musch (Filmemacher) (* 1951), niederländischer Filmemacher